Rajd Niemiec 2016 (34. ADAC Rallye Deutschland 2016) – 34. Rajd Niemiec rozgrywany w Niemczech od 18 do 21 sierpnia 2016 roku. Był dziewiątą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2016. Rajd został rozegrany na nawierzchni asfaltowej. Jego baza było miasto Trewir.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS18

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 9 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

2016
Niemcy
2016 w Niemczech